Valdelinares kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Valdelinares (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Valdelinares (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar